Мерива Карпентер (; 1802—1877) — американская .

Специализировалась на пейзажах и миниатюрных портретах.

Биография 
Родилась 28 апреля 1802 года в городе Эллингтон, штат Коннектикут, в семье доктора Рагглза Карпентера и его жены Джулианы Пирс.

27 февраля 1820 года вышла замуж за кузена — Эли Карпентера (Eli Carpenter, 1793—1863), также сына врача. Вместе с мужем поселились недалеко от города Гомер, штат Нью-Йорк, в районе, который стал называться Карпентервиль, ныне Ист-Ривер. Эли Карпентер был преуспевающим мельником и красильщиком, супруги были достаточно зажиточными, чтобы построить хороший дом, наполненный художественными произведениями.

Художник Сэнфорд Тайер написал портреты Эли Карпентера с сыном Волни. Их дочь Марсиана Мелвина также стала художницей. Работы Меривы Карпентер находятся в округе Гомер.

Умерла 24 июля 1887 года в городе Гомер. Была похоронена там же на кладбище Glenwood Cemetery. На этом же кладбище был похоронен известный художник Фрэнсис Карпентер, её дальний родственник, портретист президента США Авраама Линкольна.

Примечания

Ссылки 
 Meriva M. Carpenter (1802—1887)
 Clothes as Historical Sources: What Bloomers Reveal about the Women Who Wore Them

Художницы США XIX века